Mattsson kan som auktorsförkortning betyda:

 Johan Mattsson
 Jan-Eric Mattsson

Robotskapade auktorsförkortningar